Kaplí zasvěcených Panně Marii Královně Andělů neboli Panně Marii Andělské je více:

 Kaple Panny Marie Královny Andělů (Brno), okres Brno-město
 Kaple Panny Marie Královny Andělů (Strážný), okres Prachatice
 Kaple Panny Marie Královny Andělů (Střešovice), hlavní město Praha
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie Královny
 Kostel Panny Marie Andělské